Sławsk – wieś w powiecie konińskim
 Sławsk (pol. Jędrzychowo) – miasto w obwodzie kaliningradzkim w Rosji (przed 1946 niem. Heinrichswalde)